L'ostéone, également nommé ostéon ou système de Havers, est l'unité de base des organes osseux. Chaque ostéone, de forme cylindrique et d'une épaisseur variant entre 100 et 400 µm, se compose de 5 à 20 lamelles de tissu osseux, organisées de manière concentrique autour du canal neuro-vasculaire de Havers qui permet la vascularisation. 

L'ostéone compose surtout la partie externe de l'os, en formant un tissu osseux compact, tandis que la partie interne de l'os est composée de tissu osseux spongieux. L'ostéone est donc composé à la fois de tissu conjonctif et de tissu osseux. 

L'ostéone est associé à des constructions et des déconstructions du tissu osseux. Chaque ostéone comporte deux territoires : une partie proximale (partie ossifiée) et des parties distales avec des ostéoblastes, des ostéocytes et beaucoup d'ostéoclastes. Assez compacts, les ostéones peuvent supporter de fortes pressions.

Au microscope polarisant, on distingue deux constituants dans les ostéones :
 organique (fibre de collagène en noir, parallèles les unes aux autres au sein d'une même lamelle : croix de Malte)
 minéral (lamelles de substance fondamentale calcifiée en bleu clair).l'orientation des fibres de collagéne est différente dans les différentes lamelles et avec même orientation au sein d'une même lamelle

Notes et références

Anatomie du système squelettique